NPM:
 NPM (Node.js Package Manager) — менеджер пакетов в составе Node.js.
 NPM — российская компания по производству вендинговых аппаратов и оборудования для розлива пива.